Torneo Apertura 2010 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2010 en Argentina.
 Torneo Apertura 2010 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2010 en Chile.
 Torneo Apertura 2010 en Colombia.
 Torneo Apertura 2010 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2010 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2010 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2010 en Honduras.
 Torneo Apertura 2010 en México.
 Torneo Apertura 2010 en Nicaragua
 Torneo Apertura 2010 en Panamá.
 Torneo Apertura 2010 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2010 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2010 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Clausura 2010,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2009,  desambiguación.